

Géographie 
Putumayo est une rivière située en Amérique du Sud.
Putumayo est un département de Colombie.
Putumayo est une province du Pérou.
Putumayo est un district du Pérou.
Putumayo est un canton d’Équateur.

Musique 
Putumayo est un label de World music.
Putumayo est un groupe de musique.

Histoire 
 Le scandale de Putumayo est un cas d'esclavagisme déguisé commis par l'Anglo-Peruvian Amazon Rubber Co au Pérou dans les années 1909-1910.